Les mots luzonensis et luzonense sont des déclinaisons (notamment le nominatif singulier, masculin ou féminin pour le premier et neutre pour le second) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Luçon ».

En taxonomie, ces mots sont utilisés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales, actuelles ou fossiles, découvertes ou décrites sur l'île de Luçon (Philippines).
 Homo luzonensis, notamment, est une espèce humaine éteinte, dont des dents et os fossiles ont été trouvés dans la grotte de Callao, sur l'ile de Luçon.
 Pour d'autres espèces portant l'une de ces deux épithètes spécifiques, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique